Башполченко:

 Башполченко — українське прізвище.
 Башполченко Лаврін — козак Борзнянської сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649).

Українські прізвища
Прізвища на -енко